Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2018 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 13. bis 15. Oktober 2018 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
2018